Biebricher Scharlach bezeichnet:

 Biebricher Scharlach, einen Disazosäurefarbstoff, siehe Acid Red 66
 einen Disazodispersfarbstoff, Synonym Sudan IV